Krasnopolski oder Krasnapolsky (russisch: Краснопольский) ist der Name folgender Personen:

 Wilhelm Krasnapolsky (1834–1912), Schneider, Kaufmann und Hotelier
 Evgeni Krasnopolski (* 1988), israelischer Eiskunstläufer
 Horaz Krasnopolski (1842–1908), österreichischer Jurist
 Wladimir Krasnopolski (* 1933), russischer Regisseur, Schauspieler und Drehbuchautor

Krasnapolsky steht zudem für:
 Hotel Krasnapolsky, ein Grand Hotel in Amsterdam